Elizabeth 1. (også kendt som Elizabeth Tudor) (7. september 1533 – 24. marts 1603) var regerende dronning af England fra 1558 til 1603.

Biografi

Opvækst og ungdom 
Hun var datter af Henrik 8. og hans anden hustru, Anne Boleyn. Inden Elizabeth fyldte tre år, havde Henrik 8 ladet hendes moder halshugge i Tower of London. Kongens næste hustru, Jane Seymour, fødte kongen den længe ønskede søn, Edward, som fulgte Henrik 8. på tronen efter faderens død som Edward 6. Den unge Edward led af tuberkulose og døde i 1553. Maria 1. af England, datter af Henrik 8. og hans første hustru, Katharina af Aragonien, fulgte broderen på tronen. Hun blev kendt som Bloody Mary. 

I januar 1554 udbrød et oprør ledet af Sir Thomas Wyatt den yngre. Hovedårsgaen til oprøret var den voksende utilfredshed med Maria 1.s forlovelse med den spanske kong Filip 2. Elizabeth blev stillet for retten og sat i fængsel i Tower i London, fordi der var mistanke om hendes indblanding i oprøret.  

Elizabeth sad i flere år fængslet i Tower i London, på befaling af sin søster Maria 1. Maria så Elizabeth som en trussel, fordi Elizabeth ikke var katolik men mere støttede den protestantiske retning som sin mor. Maria endte med at løslade Elizabeth; hun kunne ikke halshugge sin egen søster, selv om flere af Marias rådgivere anbefalede hende at gøre det. Ved Marias død blev Elizabeth dronning af England den 17. november 1558.

Regeringstid 
Elizabeths første udfordring var truslen fra hendes kusine, den skotske og katolske dronning Marie Stuart, som havde et stærkt og legitimt krav på den engelske trone. Da Marie Stuart måtte flygte fra Skotland, blev hun anbragt i husarrest i England. Her blev hun kontaktet af en oprørsk adelsmand, der ville hjælpe hende med at undslippe, så hun kunne lede et oprør mod Elizabeth. Imidlertid blev de breve, der blev udvekslet, læst af Elizabeths chefspion, Francis Walsingham, og på grundlag heraf blev Marie dømt til døden. Elizabeth underskrev dødsdommen, og Marie Stuart blev henrettet den 8. februar 1587. Marie Stuart havde et tæt samarbejde med den spanske konge, som ønskede hende indsat på den engelske trone for at få en allieret i England, og ikke mindst for at få en katolsk regent som i Spanien.

Efter at have slået den "uovervindelige" spanske armada blev England den protestantiske højborg. England begyndte nu at etablere sig som en sømagt med dristige kaptajner som John Hawkins, Francis Drake og Walter Raleigh. Tiden bragte også en renæssance for litteraturen med navne som William Shakespeare, Christopher Marlowe og Spenser. Elizabeth 1. efterlod et rigt land ved sin død, og hendes regeringstid kaldes den elizabethanske tidsalder eller guldalderen.

Hun var statsoverhoved i 44 år 4 måneder og 1 uge/127 dage.

Anetavle

Noter

Eksterne henvisninger 

 

 

Regerende dronninger af England
Regerende dronninger af Irland
Huset Tudor
Kvindelige forfattere i det 16. århundrede
Protestantiske monarker